Il toponimo Dobrești si può riferire a tre diversi comuni della Romania:

Dobrești, comune del distretto di Argeș
Dobrești, comune del distretto di Bihor
Dobrești, comune del distretto di Dolj